Alfonso Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Alfonso Rodríguez (Sportschütze) (* 1929), kolumbianischer Sportschütze
 Alfonso Rodríguez (Fußballspieler) (1939–1994), spanischer Fußballspieler
 Alfonso Rodríguez (Gewichtheber) (* 1948), puerto-ricanischer Gewichtheber
 Alfonso Rodríguez (Turner) (* 1965), spanischer Turner
 Alfonso Roberto Rodríguez (* 1963), kubanischer Radrennfahrer
 Alfonso Rodríguez Olmedo (1598–1628), spanischer Jesuit, Missionar und Märtyrer
 Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (1886–1950), galicischer Schriftsteller, Zeichner und Politiker